A FOX Portugal é um canal de televisão pago da Fox Networks Group (FNG) Portugal. Está presente em todos os operadores de Cabo, Satélite e IPTV em Portugal. O canal em alta definição foi lançado a 31 de Julho de 2009.

Da sua grelha fazem parte várias séries de origem norte-americana de grande sucesso internacional, como Os Simpsons, House, Ossos, The Walking Dead, Family Guy e Foi Assim Que Aconteceu.

A FOX foi o primeiro canal lançado em Portugal pela FNG, seguido pela FOX Life (dedicada a sitcoms e séries dramáticas), o FX (dedicado a séries de culto) e o FOX Crime (dedicada a séries policiais).

No dia 1 de Julho de 2010, iniciou as suas emissões em 16:9, juntamente com os canais FOX Life e FOX Movies (antiga FOX Next).

Programas atualmente transmitidos

Drama/Crime 
 Smallville
 Gotham
 Lie to Me
 Agente Dupla
 Os Reis da Fuga
 American Horror Story
 Segurança Nacional
 Os Homens do Presidente
 Dr. House (também na TVI e agora na Fox Life)
 Ossos (agora na Fox Life)
 The Finder
 Hawai Força Especial (anteriormente na TVI)
 Investigação Criminal: Los Angeles
 Prison Break
 The Americans
 Agents of S.H.I.E.L.D.
 FBI

Comédia/Animação 
 Family Guy (anteriormente na RTP2 e na SIC Radical e agora na Fox Comedy)
 Os Simpsons (agora na Fox Comedy, anteriormente na RTP1 e também na RTP2)
 American Dad! (agora na Fox Comedy)
 The Cleveland Show (agora na Fox Comedy)
 Foi Assim Que Aconteceu (anteriormente na Fox Life e agora na Fox Comedy)

Ciência-Ficção 
 The Walking Dead

Ocasionais 

 Óscars

Séries anteriormente transmitidas pelo canal 
 22.11.63
 Angel
 A Ilha
 A Lei do Mais Forte
 A Unidade
 A Vida é Injusta (anteriormente na SIC Radical e agora na Fox Comedy)
 Bionic Woman
 Crusoe
 Desconhecidos
 Dead Zone
 Demons
Dexter (anteriormente na RTP2)
 E-Ring Centro de Comando
 Ficheiros Secretos (anteriormente na TVI e também no FX e na RTP Memória)
 X-Files
 Futurama (anteriormente na RTP2 e também na Fox Comedy)
 Huff
 Invasão
 John Doe
 Las Vegas
 Perdidos
 Médicos e Estagiários (anteriormente na SIC Radical)
 Southland (agora no Fox Crime)
 Mental
 Moonlight
 Negociadores
 O Caso de OJ
 Olhos nos Olhos
 Os Ficheiros de Dresden
 Perto de Casa
 Reencontro com o Passado
 Roswell
 Saved
 The O.C. - Na Terra dos Ricos

Ver também 
 FOX Life
 FOX Crime
 FOX Comedy
 FOX Movies
 FOX News

Ligações externas 
 
 

Fox Networks Group
Canais de televisão fundados em 2003
Canais de televisão por assinatura de Portugal
Fundações em Portugal em 2003